Пролонгасион Бенито Хуарез има више значења:

 Пролонгасион Бенито Хуарез (Милпа Алта), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Пролонгасион Бенито Хуарез (Пуенте де Истла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику